L'edizione 1986-1987 della Bundesliga si è conclusa con la vittoria finale del  che conquista il suo decimo titolo, il terzo consecutivo.

Capocannoniere del torneo è stato Uwe Rahn del  con 24 reti.

Stagione 

In questa stagione il  di Udo Lattek prende presto la testa della classifica, che lascia però alla dodicesima giornata; questo in occasione della sconfitta interna con il , comunque l'unica dell'anno in Bundesliga. Ad ogni modo i rossoneri guidano per qualche giornata il campionato, ma è l' a laurearsi campione d'inverno. Tuttavia al ventunesimo turno bavaresi riprendono la vetta e la mantengono fino alla fine, riuscendo a chiudere con quattro punti in più dello stesso Amburgo, che conquista poi la Coppa di Germania. In coda l'Homburg si salva vincendo lo spareggio contro il St. Pauli.

Il Bayern è protagonista anche in Coppa dei Campioni, dove raggiunge la finale, che si gioca a Vienna contro il Porto. I tedeschi arrivano a questa partita dopo cinque anni, ma come nell'ultima occasione sono gli avversari ad avere la meglio: al settantottesimo minuto Rabah Madjer riesce a pareggiare con un famoso gol di tacco l'iniziale vantaggio di Ludwig Kögl, mentre due minuti dopo Juary batte nuovamente Jean-Marie Pfaff segnando la rete del definitivo 2-1. In Coppa UEFA, invece, il Borussia Mönchengladbach raggiunge la semifinale, dove viene eliminato dai futuri vice-campioni del Dundee United.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Germania e ammessa alla Coppa dei Campioni 1987-1988
      Ammesse alla Coppa delle Coppe 1987-1988
      Partecipanti alla Coppa UEFA 1987-1988
  Partecipa agli spareggi.
      Retrocesso in 2. Bundesliga 1987-1988

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria finale verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
 Punti negli scontri diretti
 Differenza reti negli scontri diretti
 Differenza reti generale
 Reti realizzate in generale
 Sorteggio

Risultati

Tabellone 

Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.

Calendario

Spareggio promozione/retrocessione

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali 
Squadre
 Maggior numero di vittorie: Bayern Monaco (20)
 Maggior numero di pareggi: Bochum (14)
 Maggior numero di sconfitte: Fortuna Düsseldorf (21)
 Minor numero di vittorie: Blau-Weiss Berlin (3)
 Minor numero di pareggi: Stoccarda, Fortuna Düsseldorf, Werder Brema (6)
 Minor numero di sconfitte: Bayern Monaco (1)
 Miglior attacco: Borussia Mönchengladbach (74 gol fatti)
 Peggior attacco: Homburg (33 gol fatti)
 Miglior difesa: Bayern Monaco (31 gol subiti)
 Peggior difesa: Fortuna Düsseldorf (91 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Bayern Monaco (+36)
 Peggior differenza reti: Fortuna Düsseldorf (-49)
 Miglior serie positiva: Bayern Monaco (22, 13ª-34ª) 
 Peggior serie negativa: Stoccarda (7, 28ª-34ª) 
 Maggior numero di vittorie consecutive: Borussia Mönchengladbach (10, 25ª-34ª) 
Partite
 Più gol (9): 
Borussia Mönchengladbach-Mannheim 7-2, 25 aprile 1987
Norimberga-Blau-Weiss Berlin 7-2, 15 novembre 1986
 Maggior scarto di gol (7): Borussia Dortmund-Blau-Weiss Berlin 7-0
 Maggior numero di reti in una giornata: 43 gol nella 32ª giornata
 Minor numero di reti in una giornata: 19 gol nella 11ª giornata
 Maggior numero di espulsioni in una giornata: 2 in 33ª giornata, 8ª giornata, 30ª giornata

Individuali

Classifica marcatori

Media spettatori

Arbitri 

 Karl-Josef Assenmacher (11)
 Werner Föckler (11)
 Manfred Neuner (11)
 Karl-Heinz Tritschler (11)
 Hans-Peter Dellwing (10)
 Wilfried Heitmann (10)
 Dieter Pauly (10)
 Aron Schmidhuber (10)
 Wolf-Günter Wiesel (10)
 Wolf-Dieter Ahlenfelder (9)
 Siegfried Brehm (9)
 Horst-Peter Bruch (9)
 Peter Gabor (9)
 Joachim Kautschor (9)
 Hans-Joachim Osmers (9)
 Hans Scheuerer (9)
 Gerhard Theobald (9)
 Prof. Wolf-Rüdiger Umbach (9)
 Heinz Werner (9)

 Kurt Wittke (9)
 Gerd Zimmermann (9)
 Hans-Heinrich Barnick (8)
 Rainer Boos (8)
 Klaus Broska (8)
 Rainer Jupe (8)
 Anton Matheis (8)
 Wolfgang Mierswa (8)
 Hans Puchalski (8)
 Hans-Peter Schäfer (8)
 Hans-Jürgen Weber (8)
 Norbert Brückner (7)
 Bernd Kruse (7)
 Hellmut Krug (5)
 Manfred Amerell (4)
 Bodo Kriegelstein (4)
 Helmut Reinstädtler (4)
 Roland Schäfer (1)

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 
 
  http://www.weltfussball.de/alle_spiele/bundesliga-1986-1987/

Calcio nel 1986
Calcio nel 1987
1986-1987